Greeney ist der Familienname folgender Personen:

 Harold F. Greeney (* 1972), US-amerikanischer Biologe
 Norm Greeney (1910–1985), American-Football-Spieler